Orontes, een rivier
 Agenzia Spaziale Italiana, de Italiaanse ruimtevaartorganisatie